Rocles, commune française de l'Allier
 Rocles, commune française de l'Ardèche
 Rocles, commune française de la Lozère